Гадис Абдуллаевич Гаджиев:
 Гаджиев, Гадис Абдуллаевич (1901—1952) — советский государственный деятель, народный учитель, деятель гражданской войны, поэт.
 Гаджиев, Гадис Абдуллаевич (род. 1953) — судья Конституционного суда Российской Федерации.